Deniss Kozlovs – judoka lettone
 Igors Kozlovs – calciatore lettone, centrocampista
 Vladislavs Kozlovs – ex calciatore lettone, attaccante